Алекса́ндр Ива́нович Ленёв () — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР (1968). В составе сборной СССР провёл 10 матчей. Участник чемпионата Европы 1968.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную СССР 16 октября 1966 года в товарищеском матче против Турции. Также сыграл один неофициальный матч за сборную СССР в 1967 году со сборной Скандинавии (2:2). Матч проходил в Хельсинки в честь 60-летия Финского футбольного союза.

Матчи и голы за сборную СССР 

Итого: 10 матчей / 0 голов; 5 побед, 2 ничьи, 3 поражения.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1965
 Обладатель Кубка СССР: 1968

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Химик-Арсенал»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Волга» Горький
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Арсенал» Тула